Printup ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Printup (* 1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Riza Printup (* 1972), US-amerikanische Jazzharfenistin